Pares maristes o Societat de Maria, congregació de preveres i germans fundada en 1816 a Lió
 Germans Maristes de les Escoles, congregació laica de germans fundada a La Valla-en-Gier en 1817, com a branca dels Pares maristes 
 Maristes Valldemia, escola dels Germans Maristes de Mataró